Па́мять — многозначный термин, в общем случае обозначающий способность сохранять, накапливать и воспроизводить хранящуюся информацию, а также функцию, обеспечивающую данные возможности.

Значения термина различаются в зависимости от области применения и могут быть следующими.

Биология и психология 
 Память — способность к воспроизведению прошлого опыта, одно из основных свойств нервной системы живых организмов, выражающееся в способности длительно хранить информацию и многократно вводить её в сферу сознания и поведения.
 Рабочая память — разновидность памяти, которая заключается в способности к временному хранению и манипулированию информацией.
 Непроизвольная память — память, которая не регулируется определённой программой и целью.
 Ложная память — состояние человека, при котором ему кажется, что он «помнит» что-то, чего на самом деле не было («дежавю»).
 Генетическая память — гипотетическая совокупность наследственных реакций, передаваемых субъекту через поколения посредством генов.

История 
 Память — один из видов документов в делопроизводстве органов управления в Русском царстве, называемых приказами.
 Духовная грамота (духовная, духовная память, завещание, изустная запись, изустная память) — юридический документ, грамота, имевшая употребление в России с 1287 год по XVIII век, в которой содержались распоряжения и указания родственникам и близким человека на случай его смерти.
 Историческая память — набор передаваемых из поколения в поколение исторических сообщений, мифов, легенд и другого.
 Коллективная память — совокупность действий, предпринимаемых коллективом или социумом, по символической реконструкции прошлого в настоящем.
 Культурная память.

Техника 
 «Память Маркина» — теплоход.
 «Память Азова» — броненосный фрегат российского имперского флота; также целый ряд кораблей, названный в честь Азовского сражения.
 Компьютерная память (физическая память, машинная память) — устройство хранения информации.
 Ассоциативная память — вид памяти, отличающийся схемой доступа к данным и используемый в приложениях быстрого поиска.
 Квантовая память — средство хранения информации при квантовых вычислениях.
 Кеш-память — буфер, ускоряющий доступ к данным, хранящимся в более медленной памяти.
 Оперативная память — память для временного хранения рабочих данных и программ.
 Рефлективная память — специальная память, применяемая для связи между вычислительными устройствами.
 Энергонезависимая память — память, не требующая электроэнергии для хранения данных.
 Контактная память — класс электронных устройств в виде металлической таблетки, широко применяемый в качестве домофонных ключей.
 Флеш-память — вид энергонезависимой памяти.
 Виртуальная память — технология управления компьютерной памятью ЭВМ, разработанная для многозадачных операционных систем, позволяющая не зависеть от адресации непосредственно к физической памяти.
 Память переводов — база данных, содержащая набор ранее переведённых текстов.
 Эффект памяти — способность неживых предметов восстанавливать тот или иной свой параметр, например, форму или уровень заряда.

Религия и культура 
 «Память» — мемориал около проспекта Дзержинского в Минске.

Религия 
 Память — то же, что и поминки.
 Память в русской церковно-богослужебной литературе — день, посвящённый тому или иному святому.
 Вечная память — песнопение, используемое в православном богослужении при поминовения усопших.

Музыка 
 «Память» — название посмертного студийного музыкального альбома Игоря Талькова, изданного в 1996 году.
 «Память» — название песни Игоря Талькова, сочинённой в 1977 году.
 «Память» — название музыкального альбома ансамбля Голубые береты, выпущенного в 1988 году.
 «Память» — название рок-группы.

Литература 
 «Память» — короткий рассказ, написанный Говардом Лавкрафтом в 1919 году.
 «Память» — исторический роман Владимира Чивилихина, вышедший в двух книгах в 1978—1984 годах.
 «Память» — название фантастического романа, изданного в 1996 году, американской писательницы Лоис Буджолд из цикла «Сага о Форкосиганах».
 «Память» — рассказ, написанный Стивеном Кингом в 2006 году.

 «Память, говори» — автобиографическая книга Владимира Набокова, написанная в 1947—1951 годах.
 «Память, Скорбь и Тёрн» — трилогия писателя-фантаста Тэда Уильямса в жанре фэнтези, выпущенная в 1988—1993 годы.
 «Потерявшие память» — фантастический роман Роберта Стайна, изданный в 1999 году.
 «Память льда» — роман Стивена Эриксона, изданный в 2001 году, из серии «Малазанская книга павших».

Кино 
 «Память» — фильм Григория Никулина, вышедший на экраны в 1975 году.
 «Память» — фильм-драма 2021 года режиссёра и сценариста Апичатпонга Вирасетакула совместного международного производства.
 «Флешбэк» («Память») — американский фильм-триллер 2022 года режиссёра Мартина Кэмпбелла с Лиамом Нисоном и Моникой Беллуччи в главных ролях.

Видеоигры 
 «Память Предков» во вселенной «Дюны» Фрэнка Герберта — фантастическая способность персонажей «помнить» жизни своих предков.

Организации 
 Национально-патриотический фронт «Память» — организация, созданная в 1985 году Дмитрием Васильевым.

Топоним 
 Память (посёлок) — посёлок в Гомельской области Белоруссии.

См. также 
 Памятка
 Запоминающее устройство — носитель информации, предназначенный для записи и хранения данных.